Daduhepa (escrito también Daduḫepa o Duduḫepa) (fallecida hacia 1345 a. C.) fue una reina hitita, esposa de Tudhaliya I/II o de Suppiluliuma I.

Biografía 
El linaje de esta reina no está muy claro. Según algunas fuentes, eras la esposa de Tudhaliya I/II y madre de Suppiluliuma I. Según otras fuentes, era la primera esposa de Suppiluliuma I tuvo como hijos a los después reyes Arnuwanda II y Mursili II.
Se ha propuesto también que reinara con Tudhaliya III.

Heredó el título de reina regente o Tawananna, a la muerte de Asmunikal.

Era hija de Tusratta y originaria de Ahhiyawa, de donde se exilió por orden de Shubiluliuma para ser sustituida por la segunda esposa Henti. Tras la muerte de Shubiluliuma regresó a Hatti. Era la tía del rey de Ahhiyawa, Antarawas.

El árbol genealógico de abajo es una reconstrucción posible, entre otros, del linaje de la familia real del Imperio hitita. La nomenclatura de los soberanos y los lazos de parentesco permanecen oscuros en muchos aspectos:

 (1) = primera esposa
 (2) = segunda esposa
  indica un gran rey (LUGAL.GAL) del país de Hatti;  indica una gran reina o tawananna.
 Las líneas punteadas indican adopción.
 Líneas sólidas indican matrimonio (si es horizontal) o paternidad (si es vertical).

Referencias

Enlaces externos 

Reinas hititas